Félix Janlet (1808-1868): Belgisch architect
Charles-Émile Janlet (1839-1919): Belgisch architect,
Max Janlet (1903-1976): Belgisch tuinarchitect, schilder-decorateur, kunstverzamelaar en mecenas.